Andrassyidae  — семейство мелких круглых червей из класса Enoplea (Enoplida).

Описание 
Мелкие круглые черви (1—4 мм). Наземные и пресноводные свободноживущие нематоды. Тело вытянутое. Кутикула толстая, мелко бороздчатая. без латеральной дифференциации. Заметны только 6 внешних латеральных сенсилл.

Систематика 
Семейство было впервые выделено в 1999 году российскими нематодологами профессором Алексеем Валерьевичем Чесуновым (МГУ, Москва) и Владимиром Геннадьевичем Гагариным (МГУ). Существуют разные трактовки систематического положения группы.
Семейство рассматривается или как incertae sedis в составе отряда Enoplida, или в составе Ironida. В ранге отельного семейства Andrassyidae (Smol et al., 2014) включает 2 рода и 3 вида. 

 Подотряд incertae sedis
 Семейство Andrassyidae
 Род 
  — Россия, Кольский полуостров (около Мурманска)
  — Польша (первоначально  в Tripylidae de Man, 1876)
 Род 
  — Украина, Киевская область, Чернобыльская АЭС (в водном резервуаре)

Филогенетическое положение Andrassyidae остаётся неясным. Вместе с семейством Rhabdolaimidae в составе подотряда Rhabdolaimina (отряд Ironida) его рассматривал в 2011 году Майк Ходда, который оговорил, что возможно это семейство заслуживает отдельного подотряда, но данных для этого недостаточно и необходимы дополнительные исследования:

 Отряд Ironida Hodda, 2007
 Подотряд Rhabdolaimina Hodda, 2011
 Надсемейство Rhabdolaimoidea Chitwood, 1951
 Семейство Andrassyidae Tchesunov & Gagarin 1999 (2 рода)
 Семейство Rhabdolaimidae Chitwood 1951 (Gerlach & Riemann 1974) (3 подсемейства, 7 родов, 23 вида)

Примечания

Литература 

 Clark W. C. 1961: A revised classification of the Enoplida (Nematoda), New Zealand Journal of Science, 4: 123–150.
 Eyualem-Abebe W., Traunspurger I., Andrassy, Eds. (2006). Freshwater Nematodes: Ecology and Taxonomy. CABI, 2006 — p. 1-576.
 Ref

Ссылки 
 Biolib.cz — family Andrassyidae.

Круглые черви
Семейства круглых червей